Mossel (weekdier), Mytilus edulis, een in zee levend tweekleppig weekdier

Plaatsen 
 Mossel (Bronckhorst), buurtschap in de Nederlandse gemeente Bronckhorst
 Mossel (Ede), landbouwenclave in de Nederlandse gemeente Ede
 Mossel (Gagnef), plaats in de Zweedse gemeente Gagnef
 Mossel (Ursy), voormalige gemeente in de Zwitserse gemeente Ursy, kanton Fribourg

Personen en personages 
 Jacob Mossel (1704-1761), gouverneur-generaal van Nederlands-Indië
 Kaat Mossel  (1723-1798), 18e-eeuwse Rotterdamse volksvrouw, onder meer betrokken bij een orangistisch oproer
 Jacobus Christiaan Pieter Mossel (1850-1919), Nederlands burgemeester
 Jacoba Mossel (1859-1935), Nederlands godsdienstonderwijzeres, feministe, schrijfster en activiste
 Isaäc Mossel (1870-1923), Nederlands cellist
 Max Mossel (1871-1929), Nederlands violist
 Hans Mossel (Henri Emile, 1905-1944), Nederlands klarinettist en saxofonist
 David Mossel (1918-2004), Nederlands levensmiddelenmicrobioloog en hoogleraar
 Murth Mossel (1970), Nederlands rapper, videojockey en stand-upcomedian
 Mollie Mossel, personage in de Nederlandse tv-serie Pakweg de Pakstraat

Overige 
 Gouden Mossel, onderscheiding voor verdienstelijke Rotterdammers
 Wilde Mossels, Nederlandse film uit 2000 van Erik de Bruyn

Zie ook 
 Belgicamossel, project om langs de Belgische kust mosselen te kweken
 Mosselman (doorverwijspagina)